Efternamnet Undén har burits av:
Viktor Undén (1844–1923), svensk apotekare, far till Torsten och Östen
Torsten Undén (1877–1962), svensk diplomat
Östen Undén (1886–1974), svensk politiker	
Håkan Undén (1919–1993), svensk konsthantverkare och skulptör

Se även
Unden, sjö i Sverige